Lubuszanin – mieszkaniec ziemi lubuskiej
 lubuszanin – mieszkaniec Lubusza
 Lubuszanin – członek plemienia Lubuszan
 Lubuszanin – pociąg relacji Warszawa–Zielona Góra

Kluby piłkarskie:
 Lubuszanin Drezdenko
 Lubuszanin Trzcianka

Zobacz też: Góral, Kaszub, Krakowiak, Kujawiak, Mazur, Pomorzanin, Poznaniak, Ślązak, Wielkopolanin